Gyllene Tider — шведская поп-рок группа, основанная Пером Гессле (1978—2019).

Музыкальные альбомы 
 Gyllene Tider (EP) (1978) — мини-альбом Gyllene Tider (1978)
 Gyllene Tider (альбом) — дебютный студийный альбом Gyllene Tider (1980)
 Gyllene Tider (EP) (1996) — мини-альбом Gyllene Tider (1996)